Matacabras puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne mezereum; o
 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis.